First Love steht für:

 First Love (Film), US-amerikanischer Film von Henry Koster (1939)
 First Love (2019), japanischer Film von Takashi Miike (2019)
 First Love (Fernsehserie), japanische Fernsehserie (2022)
 First Love (Album), Album von Hikaru Utada (1999)
 First Love (Yiruma), Album von Yiruma (2001)
 First Love (Hikaru-Utada-Lied), Lied von Hikaru Utada (1999)
 First Love (Jennifer-Lopez-Lied), Lied von Jennifer Lopez (2014)

Siehe auch:
 First Love – Die große Liebe